|-
| 28101 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28102 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28103 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28104 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 28105 - ||  || 18 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 28106 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 28107 - ||  || 22 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 28108 Sydneybarnes ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28109 - ||  || 18 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28110 - ||  || 19 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28111 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28112 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28113 ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 28114 ||  || 23 septembrie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 28115 - ||  || 26 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28116 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28117 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28118 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28119 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28120 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28121 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28122 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28123 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28124 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28125 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28126 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28127 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28128 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28129 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28130 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28131 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28132 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28133 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28134 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28135 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28136 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28137 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28138 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28139 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28140 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28141 - || 1998 TC || 2 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28142 - || 1998 TU || 12 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28143 - ||  || 13 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 28144 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28145 ||  || 14 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 28146 - ||  || 11 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28147 - ||  || 11 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28148 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28149 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28150 - ||  || 17 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 28151 - ||  || 22 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 28152 - ||  || 24 octombrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28153 - ||  || 29 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 28154 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 28155 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28156 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28157 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 28158 - ||  || 12 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28159 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28160 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28161 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28162 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28163 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28164 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28165 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28166 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28167 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28168 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28169 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28170 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28171 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28172 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28173 - ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 28174 - ||  || 12 noiembrie 1998 || Chichibu || N. Sato
|-
| 28175 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28176 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28177 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28178 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28179 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28180 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28181 ||  || 19 noiembrie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 28182 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28183 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28184 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28185 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28186 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28187 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28188 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28189 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28190 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28191 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28192 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28193 - ||  || 29 noiembrie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 28194 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28195 - ||  || 12 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28196 Szeged ||  || 15 decembrie 1998 ||  || , L. Kiss
|-
| 28197 - ||  || 15 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 28198 - ||  || 15 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 28199 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 28200 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-